Образование в Словении от начального до среднего (в том числе программы и развитие системы образования) регулируется .

Школа 
Дети идут в школу в возрасте 6 лет и оканчивают её в 15 лет. Каждая группа детей, рождённых в один и тот же год, составляет один класс в школе. Год делится на два полугодия, в каждом из которых у детей есть каникулы (осенние, рождественские, зимние и майские). Каникулы длятся в среднем неделю. Учебный год заканчивается 24 июня, до 1 сентября у детей каникулы. Также учебными днями не являются дни государственных праздников.

Первая стадия 
В течение первых пяти лет обучения в школе дети ходят в один класс, у них один учитель. Отдельные учителя преподают физкультур изобразительное искусство и музыку. Старший учитель помогает главному учителю вводить учеников в систему обучения. Обучение начинается с чтения, письма и счёта. Дети изучают родной язык (словенский, венгерский или итальянский — зависит от того, где они учатся), математику, естественные и общественные науки, музыку, физкультуру и изобразительное искусство. С четвёртого класса они изучают иностранные языки (в основном английский). До 4 класса детям ставят словесные оценки, но за контрольные они получают оценки в балльной системе.

Вторая стадия 
С шестого класса у детей появляются несколько учителей. Главный учитель преподаёт один-два предмета, по остальным есть отдельные учителя. Дети изучают математику, родной и иностранный языки, физкультуру, музыку, географию, историю и изобразительное искусство. Позднее добавляются физика, химия, биология и труды. В седьмом класса дети должны выбрать как минимум 2 часа предметов по выбору (и по желанию 3 час). Всего предлагается 40 предметов, в том числе иностранные языки, астрономия, изящные искусства, информатика и т.д.

Государственные экзамены 
В конце 3-го, 6-го и 9-го классов дети сдают специальные государственные экзамены по математике, родному языку и первому иностранному языку. Третий предмет, экзамен по которому сдаётся в 8-м или 9-м классе, определяется министром образования. Результаты экзаменов проверяются: в первых двух случаях они просто отмечают общий уровень знаний у учеников, а вот в 9-м классе уже фиксируются итоги обучения в школе. Набранные баллы ранее играли решающую роль, если ученик хотел продолжить дальнейшее обучение. Однако с новой системой образования набранные баллы учитываются лишь тогда, когда ученики из той же школы имеют одинаковые оценки, и школа должна на основании экзаменов принять решение о том, кто стал лучшим учеником.

Оценки 
Система оценок не отличается от той, что действовала в Югославии и СССР — это пятибалльная система, в которой высшей является оценка «5» (отлично), а низшей — «1» (неудовлетворительно). Причём оценка «1» является единственной отрицательной, т.е. оценка «2» подразумевает сдачу экзамена или успешное выполнение задания.

Национальный образовательный институт 
Национальный образовательный институт Республики Словения является главной общественной организацией Словении, которая занимается развитием образовательной системы страны: детских садов, начальных школ, средних школ, музыкальных школ и школ-интернатов.

Высшее образование 
Выпускники средних школ могут поступить в профессиональное техническое училище, художественную академию или университет. В стране есть три крупнейших государственных университета: Люблянский университет, Мариборский университет и . К другим частным университетам относятся ,  и другие. По данным Академического рейтинга университетов мира, Люблянский университет входит в Топ-500 лучших университетов мира.

Примечания 

Образование в Словении